Eberbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Eberbach, Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Eberbach (Gemeinde Furth), Ortschaft von Furth an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Eberbach (Mulfingen), Ortsteil der Gemeinde Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eberbach (Reichelsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen
 Eberbach-Seltz, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Eberbach-Wœrth, Ortsteil der Gemeinde Gundershoffen, Département Bas-Rhin, Frankreich
 Kloster Eberbach, Zisterzienserkloster und Wohnplatz in Eltville, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Gewässer:
 Eberbach (Bockeshorntal), linker Zufluss des Bachs aus dem Bockeshorntal (zum Borlingbach, zur Kappel, zur Eder) nahe bei Wingeshausen, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Eberbach (Eschach), rechter Zufluss der Eschach (zur Aitrach) zwischen Exenried und Häfeliswald, Markt Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Eberbach (Mergbach), Zufluss des Mergbaches, Odenwaldkreis in Hessen
 Eberbach (Ooser Landgraben), rechter Zufluss des Ooser Landgrabens (rechter Teilungslauf der Oos, zur Nordschwarzwälder Murg) vor Niederbühl, Stadt Rastatt, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg  
 Eberbach oder Erbach oder Erbbach oder Kisselbach (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins bei Erbach, Stadt Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Eberbach (Rossel), rechter Zufluss der Rossel in Geislautern, Stadt Völklingen, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Eberbach (Sauer), rechter Zufluss der Sauer (Rhein) bei Kauffenheim, Département Bas-Rhin (deutsch Niederelsass), Frankreich
 Eberbach (Schefflenz), rechter Zufluss der Schefflenz durch Kleineicholzheim, Gemeinde Schefflenz, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Eberbach (Schwarzer Regen), rechter Zufluss des Schwarzen Regens bei Pirka, Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Eberbach (Sulm), im Unterlauf Weißenhofbach, rechter Zufluss der Sulm vor Erlenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Eberbach (Waldangelbach), linker Zufluss des Waldangelbachs nach Waldangelloch, Stadt Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Eberbach (Württembergische Eschach), nach dem kürzeren linken Oberlauf zuweilen auch Aitenbach genannt, rechter Zufluss der Württembergischen Eschach bei Auf der Stampfe, Gemeinde Dunningen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Eberbach ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Eberbach-Born (* 1954), deutsche Juristin
 Heinrich Eberbach (1895–1992), deutscher General der Panzertruppe im Zweiten Weltkrieg

 Otto Eberbach (1865–1928), deutscher Forstmann
 Peter Eberbach (1480–1531), deutscher Humanist und Jurist
 Walther Eberbach (1866–1944), deutscher Bildhauer, Maler und Grafiker
 Wolfgang Eberbach (1937–2017), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Ebersbach